Lourosa peut désigner :
au Portugal :
Lourosa, paroisse civile de la municipalité d'Oliveira do Hospital, située dans le district de Coimbra et la région Centre ;
Lourosa, paroisse civile de la municipalité de Santa Maria da Feira, située dans le district d'Aveiro et la région Nord.